Florêncio (cônsul em 361) — oficial romano do 
 Florêncio (governador) — oficial romano do 

 Condes da Holanda
 Florêncio II, Conde da Holanda
 Florêncio III, Conde da Holanda

Desambiguações de antropônimos